La NCAA Division I 2019 si è svolta dal 6 novembre al 21 dicembre 2019: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la nona volta, la seconda consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Baylor Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Wisconsin Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Stanford Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Texas Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2019
NCAA Division I (pallavolo femminile)